La saison 2016-2017 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la .

DEL

Saison régulière

Classement

Séries éliminatoires 
Le tournoi se déroule se déroule au meilleur des sept rencontres.

Détails de la finale

Références 

2016-2017
Hockey sur glace M1
Allemagne M1